Ла Пилдора има више значења:

 Ла Пилдора (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пилдора, Кампо Флоренсија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику